

Toponyme 
Plusieurs localités portent le nom de Braddock :

Braddock, ville de la Saskatchewan

Braddock, ville du Dakota du Nord
Braddock, ville de la Pennsylvanie

Braddock, ville de Cornouailles
Bataille de Braddock Down, bataille de la première guerre civile en 1643

Patronyme 

 David Cutler Braddock (1717-1769), marin et cartographe britannique ;
 Edward Braddock (1695-1755), général britannique, chef de la désastreuse expédition Braddock contre les français en Pennsylvanie ;
 James J. Braddock (1905-1974), boxeur américain ;
 Paige Braddock, dessinatrice américaine contemporaine ;
 Ryan Braddock (né en 1980), catcheur américain ;
 Zach Braddock (né en 1987), joueur de baseball américain.

Homonymie de toponyme